Leros Island kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Léros Island, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Nisída Léros, ö, Attika, Nomós Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar